Do It (álbum) - de Rollins Band
Do It (canção) - de Nelly Furtado
Do It (canção de Chloe x Halle)

Desambiguação